(1758) Naantali – planetoida
 Naantali – miasto w Finlandii
 „Naantali” – fiński kuter rakietowy typu Rauma z końca XX wieku